Londonderry – miasto w Irlandii Północnej
 Londonderry – hrabstwo w Irlandii Północnej
 Londonderry – wieś w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Londonderry – miasto w USA, w stanie New Hampshire
 Londonderry – jednostka osadnicza w USA w stanie New Hampshire
 Londonderry – miasto w USA, w stanie Vermont
 Londonderry – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Londonderry – opuszczone miasto w Australii, w stanie Australia Zachodnia
 Londonderry – miejscowość w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Londonderry – wyspa w Chile, w archipelagu Ziemi Ognistej
  – dwa okręty brytyjskiej Royal Navy